

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Царь Иудеи Иосия вводит новое законодательство — «Второзаконие».

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 В 1 луне царский посол Жун-шу привёз в Лу подарки для похорон княгини. В 3 луне, в день синь-хай княгиня Чэн-фын была похоронена. Царский посол Шао-бо прибыл для участия в похоронах.
 Летом состоялся визит луского посла Гунсунь Ао в Цзинь.
 Летом циньцы заняли княжество Жо (по рассказу «Цзо чжуань», ранее Жо было вассалом Чу, затем перешло на сторону Цзинь, а после опять к Чу).
 Чусцы уничтожили владения Лю и Ляо. Лю восстало и присоединилось к восточным и, а осенью чусцы присоединили Лю.
 В 10 луне, в день цзя-шэнь умер сюйский князь Си-гун (сюйский нань Е).
 В Цзинь умерли Чжао Шуай (Чжао Чэн-цзы или Чэн-цзи), Луань Чжэнь-цзы, Хо-бо и Цзю-цзи (Цзы-фань). Чжао Дунь (посмертное имя Сюань Мэн) занял должность своего отца, отстранив своих родственников.
 Ян Чу-фу после поездки в Вэй (эпизод 134 «Го юй») убедил Сян-гуна назначить Чжао Дуня командующим армией вместо Ху Шэ-гу (Цзя-цзи)..
 Река Ло пересохла в Сян.

См. также

Примечания